Струмок — потік води, невелика річка.

Села:
 Струмок — Житомирська область, Коростенський район
 Струмок — Одеська область, Білгород-Дністровський район
 Струмок — Чернівецька область, Дністровський район

Річка:
 Струмок — річка в Одеській області

Природно-заповідний фонд
 Струмок — ландшафтний заказник у Вінницькій області

Див. також 
 Струм — те саме, що й струмінь
 Електричний струм